Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Roberto Saad 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Roberto Saad (finale)
 Royce Deppe /  Donald Johnson (primo turno)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (Campioni)
 Patrik Kühnen /  Bent-Ove Pedersen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1994